

Geografia 
Monte Cimone (2.165 m) – montagna dell'Appennino Settentrionale, tra Emilia-Romagna e Toscana
Monte Cimone (2.530 m) – montagna delle Alpi Orobie, in Lombardia
Monte Cimone di Tonezza (1.226 m dopo il 23 settembre 1916) – montagna delle Prealpi Venete
Monte Cimone (Treviso) (1.213 m)  punto più alto della dorsale del Col Visentin verso il passo San Boldo

Navi 
Monte Cimone (P 02) – pattugliatore multiruolo del Servizio navale della Guardia di Finanza